Fata morgana (luchtspiegeling), een luchtspiegeling die het resultaat is van temperatuurinversie
Fata Morgana (televisieprogramma), het één-programma, waarin Vlaamse gemeenten vijf moeilijke opdrachten krijgen van een bekende Vlaming
Fata Morgana (rapper), een Nederlandse rapper
Fata Morgana (Efteling), een darkrideattractie in de Efteling
Fata Morgana (Suske en Wiske), een Suske en Wiske-stripalbum wat zich afspeelt rond bovengenoemde attractie
Fata Morgana (1971), een film van Werner Herzog
Fata Morgana (2007), een film van Simon Groß
Fata Morgana (mondharmonicakwartet), een Nederlands mondharmonicakwartet
Fata morgana (Iris Le Rütte), beeldengroep van Iris Le Rütte in Amsterdam-Oost